Waha est un nom de lieu et un nom de famille belge francophone ; c'est aussi un prénom arabe.

Toponyme 

 Waha, section de la ville belge de Marche-en-Famenne dans la province de Luxembourg
 Avenue de Waha, une rue bruxelloise de la commune d'Auderghem
 Château de Waha, construit au XVIe siècle et agrandi au XIXe siècle, situé en Belgique à Marche-en-Famenne dans la province de Luxembourg
 Église Saint-Étienne de Waha, une église romane consacrée en 1050, située à Waha près de Marche-en-Famenne 
 Waha, une localité du Cameroun dans l'arrondissement de Petté

Patronyme 

 Charles de Waha (1888-1918), médecin et homme politique luxembourgeois ;
 François de Waha (1839-1900), homme politique belge ;
 Guillaume de Waha-Baillonville (1615-1690), jésuite, historien et poète belge ;
 Joseph-Louis de Waha (1800-1863), homme politique belge ;
 Léonie de Waha (1836-1926), pédagogue, féministe, philanthrope belge et militante wallonne ;
 Raymond de Waha (1877-1942), diplomate et homme politique luxembourgeois.

Pseudonyme 

 Maître de Waha, sculpteur anonyme ayant exercé son art dans la première moitié du  siècle dans les environs de Marche-en-Famenne, en Belgique ;
 Waha, héroïne de la série de bande dessinée Trolls de Troy.

Entreprises 
 WAHA International
 Waha Oil Company

Autres 
 Athénée Léonie de Waha, une école secondaire située dans le centre de la ville de Liège

Prénom 
 

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme